Bożurowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Bożurowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Bożurowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen